Рефлексоль — переводе с латыни означает « отражающий солнце».

Рефлексоль — это тканевая роллета, функция которой — это затемнение больших проемов как снаружи, так и внутри помещения, а специально созданные ткани из высокопрочного полиэстера и ПВХ, не подвергаются влиянию атмосферных осадков. Она помогает удерживать постоянную, комфортную температуру в помещении. Рефлексоль отлично подходит для кинозалов и аудиторий.

Конструкция для рефлексоли делается из высокопрочного алюминия, она представляет собой вал, на который наматывается полотно ткани. Вал рефлексоли может быть открытым или он может закрываться коробом. Существует два способа намотки ткани — это механически и автоматически. Механически — это когда вал вращается с помощью редуктора, а мы вручную натягиваем управляющую цепочку. А автоматически — когда вал вращается электродвигателем и управление происходит через переключатель или с помощью дистанционного управления.
Ткани для рефлексоль обладают рядом преимуществ:
— обладает высокой прочностью к солнечному свету и атмосферным осадкам.
— ткань не «садится» и сохраняет свои размеры при длительной эксплуатации.
— ткань устойчива к загрязнениям окружающей среды.
— широкий выбор цвета.
Преимущества рефлексоли перед, тканевыми роллетами:
— солнечные лучи отражаются от поверхности рефлексоли и не попадают вовнутрь помещения.
— в холодное время года создает дополнительный тепловой экран между окном и улицей и ведет к уменьшению теплопотерь.
— возможность использования специальной балки и направляющих позволяет использовать в качестве защиты от ветра.
— дополнительный архитектурный элемент здания.

Интерьер